Струмінь — вид потоку рідини або газу, при якому рідина (газ) тече у просторі, заповненому рідиною (газом) з відмінними від струменя параметрами.
 Релятивістський струмінь — струмінь плазми, що виривається з центрів (ядер) деяких астрономічних об'єктів.
 Струмінь — операція у вищій математиці.
 Адронний струмінь у фізиці елементарних частинок — вузький конус адронів та інших частинок, викликаний адронізацією кварка або глюона.
 Бобровий струмінь — секрет, що виділяється з особливих залоз бобра річкового.

Див. також 
 Струмень (значення)
 Струя